Chromtschenko bzw. Khromchenko bezeichnet:
 (5955) Khromchenko, Asteroid des Hauptgürtels

Chromtschenko ist der Familienname von:
 Wassili Stepanowitsch Chromtschenko (1792–1849), russischer Steuermann und Forschungsreisender
 Wladimir Chromtschenko (1949–2022), ukrainischer Organist und Orgelbauer